European League 1996 (Dr Martens European League) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades under vintern och våren 1996 på olika platser i England. Deltagande spelare var Stephen Hendry, Peter Ebdon, John Parrott, Ken Doherty, Ronnie O'Sullivan, Jimmy White, och Steve Davis.

Matcherna spelades i bäst-av-8 frames och kunde alltså sluta oavgjort. Alla frames spelades klart även om matchen var avgjord. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng. De fyra främsta i tabellen gick till slutspel, där semifinalerna avgjordes i bäst-av-11 frames och finalen i bäst-av-19 frames.

Slutspel
Slutspelet avgjordes 11-12 maj 1996 i Irthlingborough, Northamptonshire, England.

Källor
Chris Turner's Snooker Archive
Hendry is hammered

1996 i Storbritannien
Snookersäsongen 1995/1996
European League 1996